Ost+Front () — немецкая рок-группа, играющая в стиле Neue Deutsche Härte.

Основана в 2008 году в Берлине бывшим участником группы Tanzwut Патриком Ланге, выступающим под псевдонимом Herrmann Ostfront. Особенностью группы, выделяющей её из других в данном жанре, является более агрессивное и жестокое звучание, которое усиливают маски и грим, которые носят участники.

История 
Ost+Front был основан в 2008 году Патриком Ланге (Herrmann Ostfront), который до этого играл в Corvus Corax, Tanzwut и Schelmish, и Крисом Эль, играющий в Agonoize.

В 2011 году Ost+Front выступил на фестивале M'era Luna. Через две недели Крис покинул группу, его место занял Патрик Ланге под псевдонимом Hermann Ostfont, который ранее играл на гитаре. Это помешало своевременному выпуску дебютного альбома.

10 августа 2012 года вышел дебютный альбом «Ave Maria». Альбому предшествовал музыкальный клип «Ich liebe es», 28 августа альбом поднялся на 68 строчку немецких чартов.

Состав 

Текущий состав
 Патрик Ланге (Patrick Lange) под псевд. Herrmann Ostfront —  вокал (2008 — наши дни), гитара (2008)
 Вильгельм Ротлауф (Wilhelm Rotlauf) — бас-гитара (2008 — наши дни)
 Зигфрид Хельм (Siegfried Helm) — соло-гитара (2008 — наши дни)
 Эва Эдельвайсс (Eva Edelweiß) — клавишные; перкуссия (2012 — наши дни)
 Фриц Кнакер (Fritz Knacker) — ударные (2014 — наши дни)
 Отто Шмальцманн (Otto Schmalzmann) — ритм-гитара (2015 — наши дни)

Бывшие участники
 Крис Эль (Chris L.) — вокал (2008)
 Гернхардт фон Брю (Gernhardt von Brüh) (2008–2015)

Дискография

Альбомы 

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Ремикс-альбомы

Синглы 

Кавер-версии

Ремикс

Видеография 

Видеоклипы

DVD

Примечания

Ссылки 
 https://ostfront.de/
 https://www.facebook.com/ostfrontberlin
 https://vk.com/ost_front_official

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году